Лівен Сендс (англ. Leevan Sands, 16 серпня 1981) — багамський легкоатлет, олімпійський медаліст. 
 Бетані Маттек-Сендс (англ. Bethanie Mattek-Sands, 23 березня 1985) — американська теністистка, олімпійська чемпіонка. 
 Філіп Сендс (англ. Philippe Sands; нар. 17 жовтня 1960) — франко-британський юрист, адвокат-практик в адвокатській палаті Матрікс.
 Боббі Сендс, Роберт Джерард Сендс (ірл. Roibeárd Gearóid Ó Seachnasaigh;, більш відомий як Боббі Сендс; нар.9 березня 1954 — пом.  травня 1981) — ірландський активіст, член Тимчасової Ірландської республіканської армії, депутат Британського парламенту. 
 Чарлі Сендс, Чарльз Генрі Сендс (англ. Charles Henry Sands, 23 травня 1910, Форт-Вільям, Онтаріо — 6 квітня 1953) — канадський хокеїст.